Economie
SELA, afkorting voor een Zuid-Amerikaans economisch overlegorgaan

Gebouw
 Sela, voormalige studentensociëteit van Societas Studiosorum Reformatorum in Huize Torck te Wageningen

Geografie, plaatsen in Slovenië
 Sela (Osilnica)
 Sela (Podčetrtek)
 Sela (Sežana)
 Sela (Šmarješke Toplice)
 Sela (Videm)

Godsdienst
Sela (persoon), derde zoon van Juda
Sela (liturgie), Hebreeuws woord uit de Tenach

Muziek
Sela (band), Nederlandse christelijke band

Personen met de achternaam Sela
Dudi Sela, Israëlisch tennisser
Lhasa de Sela, Mexicaans-Amerikaans singer-songwriter

Zie ook 
Sella (doorverwijspagina)